Gradiscutta – frazione del comune italiano di Varmo in provincia di Udine
 Gradiscutta – insediamento del comune sloveno di Nova Gorica nel Goriziano